Stancu est un nom propre

Personnalités 

 Alina Stancu (1977-) : journaliste et présentatrice de télévision roumaine ;
 Aurel Stancu : écrivain roumain ;
 Bogdan Stancu (né en 1987) : footballeur roumain ;
 Sergiu Stancu (ne en 1982) : volleyeur roumain ;
 Zaharia Stancu : écrivain roumain, récipiendaire du prix Herder en 1971 ;

Homonymie de patronyme